:

 , album d' sorti le  ;
 , film américain de Jim Jarmusch sorti en 1980 ;
 , film américano-britannique de W. Scott Peake sorti en 2007.

Voir aussi